Максимилан Кристиан Россман (; 6 мая 1995, Хальберштадт, Германия) — немецкий футболист, защитник.

Клубная карьера 
Себастьян родился в городе Хальберштадт. Однако заниматься футболом начал в Брауншвейге, в небольшом клубе «Лой». Позднее стал игроком более солидного клуба города — «Айнтрахта». Позднее, в 2008 году стал игроком молодёжной команды «Вольфсбурга». Проведя в молодёжном составе шесть лет, привлекался к играм второй команды, однако, за два года сыграл лишь шесть матчей. В 2016 году стал игроком «Алемании». В том же году перешёл во вторую команду «Майнц 05», а затем в «Шпортфройнде» (Лотте). В 2018 году присоединился к нидерландскому клубу «Хераклес».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.com

Футболисты Германии
Игроки ФК «Алеманния» Ахен
Игроки ФК «Шпортфройнде» Лотте
Игроки ФК «Хераклес»